Ингебригтсен () — норвежская фамилия.
 Ингебригтсен, Коре (род. 1965) — норвежский футболист, выступавший на позиции полузащитника.
 Ингебригтсен, Рудольф — норвежский кёрлингист.
 Ингебригтсен, Томми (род. 1977) — норвежский прыгун с трамплина, чемпион мира, призёр Олимпийских игр.
 Ингебригтсен, Филип (род. 1993) — норвежский легкоатлет, бегун на средние дистанции.
 Ингебригтсен, Хенрик (род. 1991) — норвежский легкоатлет, бегун на средние дистанции.
 Ингебригтсен, Якоб (род. 2000) — норвежский легкоатлет, бегун на средние дистанции.